"Some Kind of Monster" – utwór i singel z wydanego w 2003 roku albumu St. Anger amerykańskiej grupy heavymetalowej Metallica
 Some Kind of Monster (film) – film dokumentalny z 2004 roku o grupie Metallica i wydarzeniach towarzyszących nagrywaniu albumu St. Anger
 Some Kind of Monster (EP) – minialbum wydany w 2004 roku, kilka dni po oficjalnej premierze filmu w kinach